Die CA Tennis Trophy 1995 fand vom 16. Oktober bis zum 23. Oktober 1995 bereits zum 21. Mal in der Wiener Stadthalle statt. Sie war Teil der International Series Gold 1995. Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Turnier war mit 465.000$ dotiert, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 90.000 $ bedeutete.

Vorjahressieger Andre Agassi trat nicht zur Titelverteidigung an. Es gewann der belgische Qualifikant Filip Dewulf, der im Finale den topgesetzten Österreicher Thomas Muster mit 7:5, 6:2, 1:6, 7:5 besiegte. Damit scheiterte der amtierende French-Open-Sieger auch bei seiner dritten Finalteilnahme in Wien (1988 gegen Horst Skoff, 1993 gegen Goran Ivanišević). Für Dewulf war der verlorene dritte Satz im Finale der einzige verlorene Satz während des gesamten Hauptbewerbs.

Auch im Doppel nahmen die Titelverteidiger Mike Bauer/David Rikl nicht teil. Der Südafrikaner Ellis Ferreira und der Niederländer Jan Siemerink feierten im Finale einen Zweisatzsieg gegen das topgesetzte australische Duo Todd Woodbridge/Mark Woodforde. Die beiden Sieger gaben im gesamten Turnierverlauf keinen einzigen Satz ab. Sie benötigten in Summe gar nur 6 gewonnene Sätze im Laufe der 4 Runden, da ihre Gegner im Viertelfinale nicht antraten. Es war ihr erster gemeinsamer Turniersieg, und auch der erste für Ferreira überhaupt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse 
NB: Das Finale wurde als Best-of-Five gespielt, während in allen vorherigen Runden 2 gewonnene Sätze zum Aufstieg in die nächste Runde ausreichten.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage Bank Austria TennisTrophy
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage

ATP Tour 1995
1995